Terre Selvagge – territorio immaginario creato dallo scrittore J. R. R. Tolkien
Terre selvagge – romanzo del 2014 di Sebastiano Vassalli
Terre selvagge (Pilgrimage) – film del 2017 diretto da Brendan Muldowney

Pagine correlate 
 Terra selvaggia